konsekracja (sakra) – udzielenie święceń biskupich czy kapłańskich
 konsekracja –  pierwotnie stan kobiet poświęconych Bogu, ślubujących życie w stałym dziewictwie jako tzw. dziewice konsekrowane; w szerszym znaczeniu konsekracja zakonna
 konsekracja – składanie ślubów w zakonie, instytucie życia konsekrowanego bądź instytucie świeckim (podstawowe to ubóstwo, czystość i posłuszeństwo)
 konsekracja eucharystyczna – inaczej przeistoczenie podczas liturgii eucharystycznej
 konsekracja kościoła – poświęcenie przez biskupa nowej świątyni
 konsekracja – w starożytnym Rzymie oficjalny akt pośmiertnego ubóstwienia władcy (cesarza), będący wyrazem jego apoteozy